Madhouse – japońskie studio zajmujące się animacją i produkcją anime

Film:
 Madhouse – brytyjski horror z 1974, w reż. Jima Clarka
 Dom wariatów (ang. Madhouse) – film komediowy z 1990, w reż. Toma Ropelewskiego
 Madhouse – horror z 2004, w reż. Williama Butlera

Muzyka:
 Madhouse – amerykański zespół
 „Madhouse” – singel amerykańskiej heavy metalowej grupy Anthrax